Люм может означать:
 Люм — село в Глазовском районе Удмуртии;
 Люм — река в Удмуртии, правый приток приток Пышкеца;
 Люм — коммуна во Франции, в регионе Шампань-Арденни.